Polska
 Berezów – dzielnica Suchedniowa
 Ukraina
 Berezów – obwód lwowski, rejon starosamborski
 Berezów – obwód rówieński, rejon rokitnowski